Pinglu ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Pinglu (平陆县 Pínglù Xiàn) der bezirksfreien Stadt Yuncheng in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Pinglu (Yuncheng);
 den Stadtbezirk Pinglu (平鲁区) der bezirksfreien Stadt Shuozhou in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Pinglu (Shuozhou);
 das Dorf Pinglu (平陆村) der Großgemeinde Shuangqiao im Kreis Wuming des Autonomen Gebiets Guangxi der Zhuang, siehe Pinglu (Shuangqiao).